Гулёновка (Гуленовка) — село Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 242 хозяйства, 630 жителей.

География 
Село расположено на севере Сердобского района. Расстояние до районного центра город Сердобск — 32 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано в первой половине XIX века, в 1880-х годах входило в Мещерскую волость, в селе располагалаось имение Ягн-Арнольди. В начале XX века в селе имелись школа грамоты, церковно-приходская школа. В 1955 году — центральная усадьба колхоза имени Маленкова, в 1980-х годах — центральная усадьба совхоза «Ясный». В конце 1960-х годов в состав села включена деревня Войновка. До 22 декабря 2010 года — центр Гулёновского сельсовета. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года передано в Кировский сельский совет.

Численность населения

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад библиотека, дом культуры.

Улицы 
 Войновка;
 Комсомольская;
 Молодёжная;
 Набережная;
 Парковая;
 Рабочая;
 Сельская;
 Солнечная;
 Центральная;
 Центральный проезд;
 Ясная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 
 
 Гулёновка на карте Пензенской области 

Населённые пункты Сердобского района